Міжнародний союз електрозв'язку
 Метод скінченних елементів
Акроніми